Live 2001 – album Perfectu
 Live 2001 – album Stachursky’ego